Marcelino Briceño es una de las parroquias del municipio Baralt del estado venezolano de Zulia.

Ubicación

La parroquia Marcelino Briceño se encuentra ubicada entre las parroquias  Libertador al norte, el estado  Trujillo al sur y al este y la parroquia   General Urdaneta al oeste.

Historia 

El petróleo fue descubierto en 1952 con la perforación del pozo MOT – 2, que descubrió el campo Motatán, cuando era parte del Distrito Baralt, con 70 pozos para el 2011, actualmente administrado por Petroquiriquire en una asociación entre PDVSA y la empresa española REPSOL. Anteriormente el territorio era una zona agrícola y ganadera, siendo el petróleo el motor que atrajo habitantes a la población.

Geografía 

La parroquia está compuesta en su totalidad por tierras bajas, frecuentemente cenagosas, que son el resultado del río Motatán de los negros y sus afluentes. El agua junto con la fertilidad de las tierras la han convertido en una región agrícola y ganadera.

Zona Residencial 

El Tigre y otros pueblos de la parroquia se han organizado a lo largo de las vías de acceso a los pozos del campo Motatán, que constituyen la única vialidad de la parroquia. La población sin embargo está dedicada a labores agrícolas.

Poblaciones

Dentro de la parroquia Marcelino Briceño se encuentran las poblaciones de:

 El Tigre. Capital de la parroquia
 El Batatal
 Río Blanco
 Monte Libre
 Santa Rosa
 Santa Elena

Economía 

La economía de la parroquia se basa en la industria petrolera, con el campo Motatán en tierra, el cual está actualmente manejado por Petroquiriquire una empresa mixta entre PDVSA y la empresa española REPSOL. 
Esta actividad va paralela a la agricultura de aguacates, piñas, plátanos y otros rubros, y a la ganadería vacuna y la cría de aves de corral.

Vialidad 

Las vías principales son los accesos al campo Motatán y a sus estaciones de flujo Motatán I, II y III, estas siguen el trazado del campo petrolero y continúan en los municipios Andrés Bello y Sucre del estado Trujillo.

Sitios de referencia 
 Estación de Flujo Motatán I.
 Motatán Siete. Pueblo nombrado por el pozo petrolero homónimo.
 Campo Motatán.

Enlaces externos 

Alcaldías

Marcelino Briceño